О́сала () — финская фамилия. Известные носители:

 Осала, Оскар (род. 1987) — финский хоккеист.
  (род. 1982) — финский музыкант.